Gianella Neyra Magana  (Lima, 3 de maio de 1977) é uma atriz e modelo peruana.

Ligações externas 

Atores do Peru
Naturais de Lima